Altenweiher ist ein Ortsname:
 Altenweiher (Grafenwöhr), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Altenweiher (Küps), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Alter Weiher